Zuiderkruis (1658), een schip, gebouwd in opdracht van de Admiraliteit van Amsterdam.
 Zuiderkruis (1923), een opnemings/kabelschip en later duikboot bevoorradingsschip van de Gouvernementsmarine.
 Hr.Ms. Zuiderkruis (1963), een logementsschip van de Koninklijke Marine, gebouwd als Victory.
 Hr.Ms. Zuiderkruis (1975), een bevoorradingsschip bij de Koninklijke marine.